Bellocq puede referirse a:

 Bellocq, localidad del partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 San Francisco de Bellocq, localidad del partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Pueblo Bellocq, localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Bellocq, localidad de Francia;
 Bellocq, apellido;
 Ernest J. Bellocq (1873-1949), fotógrafo estadounidense;
 Franco Bellocq (1993-), futbolista argentino.
 Pierre Bellocq "Peb" (1925-), artista francés;
 Eric Bellocq (19??-), músico (laudista) francés;
 Abbaye de Bellocq, queso francés.